Leduc oder LeDuc ist der Familienname folgender Personen:

 Anatole Leduc (1856–1937), französischer Physiker
 André Leduc (* 1949), kanadischer Animator und Filmregisseur
 Anne-Marie Leduc (* 1937), französische Skirennläuferin 
 Catherine Leduc (* 1993), kanadische Tennisspielerin
 Cynthia Leduc (* 1997), französische Sprinterin
 Fernand Leduc (* 1916), kanadischer Maler

 Lucien Leduc (1918–2004), französischer Fußballspieler und -trainer
 Marguerite Leduc (* 1935), französische Skirennläuferin 
 Mark Leduc (1962–2009), kanadischer Boxer
 Michèle Leduc (* 1942), französische Physikerin
 Norbert Leduc (1924–2000), deutscher Heimatforscher und Autor
 Ozias Leduc (1864–1955), kanadischer Maler 
 Patrick Leduc (* 1977), kanadischer Fußballspieler
 Philippe Leduc (* 1952), französischer Fußballschiedsrichter
 Pierre Leduc (1755–1826), französischer Violinist und Verleger
 Renato Leduc (1896–1986), mexikanischer Schriftsteller
 René Leduc (1898–1968), französischer Flugzeugkonstrukteur
 Richard Leduc (* 1941), französischer Schauspieler
 Roland Leduc (1907–2001), kanadischer Cellist, Dirigent und Musikpädagoge
 Simon Leduc (1742–1777), französischer Violinist und Komponist
 Stéphane Leduc (1853–1939), französischer Biologe
 Thérèse Leduc (1934–1988), französische Skirennläuferin 
 Timothy LeDuc (* 1990), nichtbinäre US-amerikanische Person des Eiskunstlaufs
 Violette Leduc (1907–1972), französische Autorin

Leduc steht für:
 Leduc (Alberta), eine Kleinstadt in Kanada
 Éditions Alphonse Leduc, französischer Musikverlag